Landricourt ist der Name mehrerer Gemeinden in Frankreich:

 Landricourt (Aisne)
 Landricourt (Marne)